Zlatá ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
Zlatá, Gemeinde im Okres Praha-východ
Zlatá (Kynšperk nad Ohří), Ortsteil von  Kynšperk nad Ohří, Okres Sokolov
Zlatá, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Boletice, Okres Český Krumlov